Rantaseppä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1925-1975), astronome finlandaise

Voir aussi
(1530) Rantaseppä, astéroïde de la Ceinture principale

Patronyme finnois